Щербаков Михаил Васильевич (около 1890, Москва — 3 января 1956) — русский писатель, переводчик и журналист, фотограф, путешественник дальневосточной эмиграции.

Биография 
О родительской семье писателя ничего не известно. Родился в Москве, окончил физико-математический факультет Императорского высшего технического училища.

В 1914 году был мобилизован и в группе молодых офицеров, владеющих французским языком, направлен во Францию, где в Лионской лётной школе прошел краткосрочные курсы аэрофотографии. По окончании воюет на Балканском фронте, в непосредственном подчинении у генерала М. К. Дитерихса, занимается аэросъёмкой немецких позиций.

После окончания Первой мировой войны ему было предоставлено французское гражданство и предложена работа в Индокитайском банке в Ханое. Весной 1920 года Михаил Щербаков оставляет должность в банке и перебирается из Вьетнама во Владивосток (Владивосток на то время оставался единственной небольшевистской гаванью России). Работает редактором «Крестьянской газеты» и «Русского края». Во Владивостоке знакомится с другими значимыми деятелям дальневосточной эмиграции, организаторами и участниками литературного клуба «Салон поэтов» — с Леонидом Ещиным, Арсением Несмеловым, Борисом Бетой, Вс. Н. Ивановым, Михаилом Урванцевым и др.

Михаил Щербаков переезжает в Шанхай. Как французский подданный поселяется во Французской концессии, поступает на службу в Индокитайский банк. Из Индокитайского банка переходит в ряды французской полиции

Литературная и внелитературная деятельность 
Михаил Щарбаков много путешествовал. Путевые очерки и заметки публиковал в шанхайских газетах и журналах. Объездил вся Юго-Восточную Азию и острова Тихого океана, неоднократно бывал в Японии, Корее, Гонконге, посетил Цейлон и остров Пасхи.

Всю жизнь увлекался фотографией, всегда имел с при себе «лейку». Постоянно экспериментировал с цветной фотографией. Его пейзажные снимки неизменно побеждали на Всешанхайском конкурсе фотографов.

В 1929 г. молодые литературные силы Шанхая образовал Содружество русских работников искусств «Понедельник» (просуществовало до 1935 г.). В разные годы в нём состояли: В. Валь, О. Скопиченко, Л. Гроссе, П. Северный, В. Янковская, Н. Светлов, В. Засыпкин, М. Кичигин, Н. Соколовский и др. Председателем Содружества был избран Михаил Щербаков, который тут же приступает к изданию альманаха «Понедельник», учреждает издательство, и запускает лучший шанхайский альманах «Врата». В 1931 выходит первый номер литературно-художественного сборника «Багульник», где среди прочих публикаций есть повесть М. В. Щербакова «Чёрная серия».

После 1947 г. русская колония в Шанхае начала «таять». Кто-то вернулся В СССР, кто-то уехал за океан. В 1950-х годах Щербаков оказывается во Вьетнаме, в Сайгоне, где как профессиональный фотограф открывает фотоателье и даёт частные уроки фотографии.

Вскоре впадает в глубокую депрессию, заболевает нервным расстройством, и его французские приятели, чета Зандеров, перевозят его в Париж и определяют в психическую больницу. Из больницы Михаил Щербаков выходит 1955 г. и селится в Булоне недалеко от своих приятелей Зандеров. Встретил с ними Новый год, в ту ночь был особенно нервным. На следующий день Л. А. Зандер пришёл проведать его и уходя сказал: «До свидания». Щербаков ответил: «Нет, прощайте». 3 января 1956 г. он выбросился из окна.

Публикации 
 В 1923 в Японии вышли первые поэтические сборники Михаила Щербакова — «Vitraux» (Йокогама) и «Поэма океана» (Токио).
 В 1931 г. в альманахе «Понедельник» М. В. Щербаков публикует отрывок из своего фантастического романа «Токсин любви», в 1933 г. перевод романа П. Г. Вудхауза «Оптимист». Известны неоконченные переводы сонетов Бодлера.
 В 1943 г. в издательстве «Врата» вышла книга избранных рассказов М. Щербакова «Корень жизни». В 1944 г. издаётся поэтическое избранное Михаила Васильевича «Отгул».

Переводил творчество китайского современника Лу Синя (Чжоу Шужень).

В 2011 г. во Владивостоке в издательстве «Рубеж» вышел сборник рассказов, очерков и эссе М. В. Щербакова «Одиссеи без Итаки».

Одиссеи без Итаки 
Михаил Щербаков, как и тысячи русских, осенью 1922 г. покидал Владивосток за день до прихода большевиков. М. В. Щербаков начал своё путешествие на вспомогательном крейсере «Лейтенант Дымов» в составе Сибирской флотилии адмирала Г. К. Старка 24 октября 1922 г. Флотилия направлялась в Шанхай с заходом в корейские порты Гензан и Сейсин. Переход растянулся на полтора месяца и стал одной из самых трагичных страницы русского Исхода. Голод, нехватка медикаментов, антисанитария и страх за своё будущее преследовали беглецов.

На стоянке в Гензане М. В. Щербаков пересел на канонерскую лодку «Улисс». А утром 4 декабря 1922 г., не дойдя всего 150—200 миль до Шанхая, во время шторма затонул «Лейтенант Дымов».

Трагическое путешествие описано в очерке «Одиссеи без Итаки».

Примечания 

Выпускники Императорского технического училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Русские писатели XX века
Русские писатели первой волны эмиграции
Русские писатели дальневосточной эмиграции